Helena Hohenlohe-Langenburská (22. listopadu 1807 – 5. září 1880) byla rodem hohenlohe-langenburskou princeznou a sňatkem s Evženem Württemberským, jehož se stala druhou manželkou, württemberskou vévodkyní.

Rodina 
Narodila se jako dvanácté dítě prince Karla Ludvíka Hohenlohe-Langenburského a jeho manželky Amálie Henrietty ze Solms-Baruth. Byla mladší sestrou Arnošta I. Hohenlohe-Langenburkého, švagra královny Viktorie.

Manželství a potomci 
Dne 11. září 1827 se provdala za vévodu Evžena Württemberského. Evženovou první manželkou byla Matylda Waldecko-Pyrmontská, se kterou měl tři děti. S Helenou měl Evžen další čtyři potomky:

 1. Vilém Württemberský (20. 7. 1828 Pokój – 5. 11. 1896 Merano), generál rakousko-uherské armády, zemský náčelník Bosny a Hercegoviny v letech 1878–1881, svobodný a bezdětný
 2. Alexandrina Matylda Württemberská (16. 12. 1829 Pokój – 2. 9. 1913 tamtéž), abatyše kláštera v Oberstenfeldu
 3. Mikuláš Württemberský (1. 3. 1833 Pokój – 22. 2. 1903 tamtéž)
 ⚭ 1868 Vilemína Württemberská (11. 7. 1844 Düsseldorf – 24. 4. 1892 Pokój)
 4. Anežka Württemberská (13. 10. 1835 Pokój – 10. 7. 1886 Gera)
 ⚭ 1858 Jindřich XIV. z Reussu (28. 5. 1832 Coburg – 29. 3. 1913 Schleiz), kníže z Reussu

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Württemberské vévodkyně
Narození v Langenburgu
Narození 22. listopadu
Narození v roce 1807
Úmrtí 5. září
Úmrtí v roce 1880
Úmrtí v Durynsku
Ženy